Azóia de Baixo, plaats (freguesia) in Santarém
Azóia de Cima, plaats (freguesia) in Santarém
Azóia (Sintra), gehucht in de gemeente Sintra
Azoia (Leiria), plaats (freguesia) in Leiria